Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Werner Eschauer che ha battuto in finale Tomáš Zíb 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolas Mahut (secondo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)
 Konstantinos Economidis (semifinali)

 Łukasz Kubot (primo turno)
 Robin Vik (primo turno)
 Miša Zverev (secondo turno)
 Rik De Voest (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2007